Geografie
 Pohl (Nassau), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
 Pöhl, een plaats in de Duitse deelstaat Saksen

Personen
 Anton Pohl (1876-1942), Nederlandse kunstschilder
 Ernest Pohl (1932-1995), Poolse voetballer
 Frederik Pohl (1919-2013), Amerikaanse sciencefictionschrijver en redacteur
 Jacques Pohl (1909-1993), Belgische senator
 Jannik Pohl (1996), Deense voetballer
 Hans-Peter Pohl (1965), Duitse skiër 
 Karl Otto Pöhl (1929-2014), Duitse politicus
 Norfried Pohl (1943-2020), Duits tuinarchitect, doceerde in Wageningen
 Peter Pohl (1940), Zweedse schrijver
 Sabine Bergmann-Pohl (1946), Duitse politica
 Stephanie Pohl (1978), Duitse beachvolleybalspeelster
Stephanie Gaumnitz-Pohl (1987), Duitse wielrenster

 Hugo von Pohl (1855-1916), Duitse Admiraal

Overig
 Ernest Pohlstadion, voetbalstadion in de Poolse stad Zabrze

Zie ook 
 Pol (doorverwijspagina)
 Poll (doorverwijspagina)